Birchwood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Birchwood, Cheshire, ort i England,

USA 

 Birchwood (ort i USA, Minnesota), Washington County, 
 Birchwood (ort i USA, Wisconsin), Washburn County, 

Robotskapade USAförgreningar